Михаи́л Попо́в:
 Попов, Михаил (1899—1976) — болгарский оперный певец.
 Попов, Михаил Абрамович (1753—1811) — российский купец 2-й гильдии, первый городской голова Перми.
 Попов, Михаил Александрович — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Михаил Александрович (1924—1999) — советский педагог, заслуженный учитель школы РСФСР.
 Попов, Михаил Андрианович (1898—1963) — советский военный деятель, генерал-майор.
 
 Попов, Михаил Викторович — российский паралимпиец.
 
 Попов, Михаил Захарович (1896—1975) — заслуженный деятель науки РСФСР.
 Попов, Михаил Герасимович (1818—1883) — русский генерал, участник покорения Кавказа и Крымской войны.
 Попов, Михаил Григорьевич (1893—1955) — русский и украинский ботаник.
 
 Попов, Михаил Максимович (1801—1872) — педагог.
 Попов, Михаил Михайлович (1878—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Попов, Михаил Михайлович (род. 1957) — российский писатель, поэт и публицист, критик, киносценарист.
 
 Попов, Михаил Петрович (1837—1898) — скульптор.
 Попов, Михаил Родионович (1851—1909) — революционер-народник.
 Попов, Михаил Романович (1925—1947) — Герой Советского Союза.
 Попов, Михаил Степанович (1865—не ранее 1935) — протоиерей, деятель РПЦ.
 Попов, Михаил Фёдорович (1854—1922) — профессор Томского университета.
 Попов, Михаил Юрьевич (род. 1985) — российский футболист.

Примечания